Il singolare del torneo di tennis Queen's Club Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale 9–7, 7–5 Mark Cox.

Teste di serie

  Jimmy Connors (secondo turno)
  Guillermo Vilas (secondo turno)
  Ilie Năstase (terzo turno)
  Brian Gottfried (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Queen's Club Championships 1977